Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1953/54 werd beslist via de kampioenscompetitie met EVV als winnaar. Het was het eerste landskampioenschap voor de Eindhovense Voetbal Vereniging.

Het Nederlandse voetbal was verdeeld in een zuidelijke en noordelijke helft die beide twee klassen herbergden. Zo kon het dus vóórkomen, dat clubs uit één stad zoals PSV en EVV in verschillende klassen speelden en samen in de kampioenscompetitie speelden. Dat jaar waren het de blauwwitten uit Eindhoven die landskampioen werden. De landskampioen en de nummer laatst scheelden slechts drie punten van elkaar. DOS uit Utrecht werd tweede, PSV derde en DWS vierde.

Eindstand kampioenscompetitie

Legenda

Uitslagen

Eindstanden

Eerste Klasse A

B Naar Eerste klasse B
C Naar Eerste klasse C
D Naar Eerste klasse D

Eerste Klasse B

A Naar Eerste klasse A
C Naar Eerste klasse C
D Naar Eerste klasse D

Eerste Klasse C

A Naar Eerste klasse A
B Naar Eerste klasse B
D Naar Eerste klasse D

Eerste Klasse D

A Naar Eerste klasse A
B Naar Eerste klasse B
C Naar Eerste klasse C

 1953/54
Competitievoetbal 1953/54
Landskampioenschap